Rahi ist Name von
Rahi Mo'ayyeri (1909–1968), iranischer Dichter und Musiker 
Yamila Díaz-Rahi (* 1976), argentinisches Model 
Weiteres:
Rahi Peak, Antarktika